Guerri puede hacer referencia a :

 Elías Campo Güerri (1955-), doctor en Medicina y Cirugía y patólogo español 
 Francisco Güerri (1959-), exfutbolista español.
 Editorial Guerri, editorial española, ubicada en Valencia.
 Síndrome de Komura-Guerri, desorden degenerativo raro.